Серге́й Ше́ин:
 Шеин, Сергей Аристионович (1861—1892) — русский актёр.
 Шеин, Сергей Павлович (1857—1905) — герой Цусимского сражения.